Le Balze ima više značenja:
 Le Balze, Firenze
 Le Balze, Lecco